Fruitland kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fruitland (Idaho)
Fruitland (Iowa)
Fruitland (Maryland)
Upper Fruitland